Salvador Salguero – ex calciatore peruviano
 José Antonio Salguero – ex calciatore spagnolo
 Gloria Salguero Gross – politica e imprenditrice salvadoregna